Auwies ist der Ortsname von

 Auwies (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Auwies (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Auwies (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Auwies (Gemeinde Waizenkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
Siehe auch:
 Auwiesen
 Wiesenau